Châteaubourg (Ardèche)
 Châteaubourg (Ille-et-Vilaine)